Il doppio  del The Hague Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Antal van der Duim e Boy Westerhof erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale Gero Kretschmer e Alexander Satschko 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Stephan Fransen /  Robin Haase (primo turno)
  Franko Škugor /  Goran Tošić (primo turno)

  Martin Fischer /  Dominik Meffert (primo turno)
  Radu Albot /  Oleksandr Nedovjesov (semifinali)

Tabellone

Note 
 

The Hague Open 2013
ATP Challenger Tour 2013